Tour Championship 2022 – piętnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Turniej ten rozegrany został w dniach 28 marca – 3 kwietnia 2022 roku. Jest to czwarta edycja tego turnieju. Formuła zawodów to rozgrywki pomiędzy ośmioma najlepszymi zawodnikami w bieżącym sezonie 2021/2022. Udział w nim wzięli następujący snookerzyści:
 Zhao Xintong (zwycięzca UK Championship, German Masters oraz lider rankingu jednorocznego),
 Neil Robertson (zwycięzca English Open i Cazoo Players Championship),
 Ronnie O’Sullivan (zwycięzca Cazoo World Grand Prix),
 Judd Trump (zwycięzca Champion of Champions i Turkish Masters),
 Luca Brecel (zwycięzca Scottish Open),
 Mark Williams (zwycięzca British Open),
 Mark Allen (zwycięzca Northern Ireland Open),
 John Higgins (zwycięzca Championship League).
Firma Cazoo w sezonie 2021/2022 była sponsorem obecnego Cazoo Tour Championship 2022, a także Cazoo World Grand Prix oraz Cazoo Players Championship.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 150 000
Finalista: £ 60 000
Półfinalista: £ 40 000
Ćwierćfinalista: £ 20 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 140, 103  Judd Trump
 136, 127, 126, 108  John Higgins
 131, 128, 128, 127, 125, 112, 106, 106, 100, 100  Ronnie O’Sullivan
 130, 130, 129, 125, 125, 121, 117, 115, 108, 103  Neil Robertson
 128, 124, 108  Zhao Xintong
 108, 105, 100  Luca Brecel
 103  Mark Williams

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tour Championship 2022 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Sport w Walii
2022 w snookerze
2022 w Walii
Rankingowe turnieje snookerowe
Llandudno